Flengräs kan syfta på:

 Flengräs – bygdemål i Västerbotten för en art av korgblommiga växter, se Röllika
 Flengräs – bygdemål för en art i familjen ranunkelväxter, se Svalört
 Flengräs – bygdemål för en art i familjen ranunkelväxter, se Smörblomma